Yesterday Man bezeichnet:

 Yesterday Man (Lied), geschrieben von Chris Andrews im Jahr 1965
 Yesterday Man (Album), drittes und erfolgreichstes Album der schwedischen Synthie-Pop-Band Elegant Machinery